Verschiedene Orte tragen den Namen Croydon:

In Australien:
 Croydon (New South Wales), Stadtteil von Sydney
 Croydon (Queensland)
 Croydon (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 Croydon (Victoria), Stadtteil von Melbourne
 Croydon Hills, Stadtteil von Melbourne
 Croydon North, Stadtteil von Melbourne
 Croydon Park (New South Wales), Stadtteil von Sydney
 Croydon Park (South Australia), Stadtteil von Adelaide
 Croydon South, Stadtteil von Melbourne

In England:
 ein Stadtteil von London, siehe London Borough of Croydon
 einen Ort im Stadtteil Croydon, siehe Croydon (London)
 Croydon (Cambridgeshire)

In Neuseeland:
 Croydon (Neuseeland)

In den Vereinigten Staaten:
 Croydon (New Hampshire)
 Croydon (Pennsylvania)
 Croydon (Utah)

Siehe auch:
 Corydon